Ямозеро — топоним России:
 Ямозеро — озеро в Республике Коми;
 Ямозеро — озеро в Архангельской области;
 Ямозеро — озеро в Вологодской области.